L'abbassamento in balistica, la direzione di fuoco
 L'abbassamento in fisica, diminuzione del valore di una grandezza
 L'abbassamento in medicina, termine comunemente utilizzato per indicare o una ptosi
 L'abbassamento in ginnastica, movimento lento degli arti dall'alto verso il basso

Altri progetti